SBS este un inițialism (acronim) care se poate referi la :

Banking
 Swiss Bank Corporation, anterior una dintre marile bănci elvețiene, acum parte a UBS
 SBS Bank, o societate de construcții din regiunea Southland din Noua Zeelandă, care este acum înregistrată ca o bancă
 Skipton Building Society
 Scarborough Building Society

Radiodifuziune
SBS Broadcasting Group, inițial scandinav, acum, de asemenea, își desfășoară activitatea în diferite alte țări europene
Special Broadcasting Service, un radio australian multilingvist și multicultural și de servicii de televiziune
Seoul Broadcasting System, o rețea de televiziune din Coreea de Sud
Shizuoka Broadcasting System, un aparat de radio și televiziune japonez stației de radiodifuziune în prefectura Shizuoka
Spanish Broadcasting System, operator radio și tv din Statele Unite ale Americii

Militar
Special Boat Service, fostă speciale barca și secțiunea Special Boat Squadron, o unitate specială a forțelor britanice Royal Marines și anterior, de asemenea, ai comandourilor armatei și Serviciul Special Air
Special Boat Squadron (Sri Lanka), unitate de forță a Marinei din Sri Lanka
Sondaj de bombardament strategic, o evaluare post-război de bombardamentele aliate strategice ale puterilor Axei în Al Doilea Război Mondial

Educație
Salford Business School, Școală de Afaceri de la Universitatea din Salford
SBS Swiss Business School, Școală de afaceri privată din Zürich
Saïd Business School, Școală de Afaceri de la Universitatea din Oxford
Solvay Business School, Școală de afaceri la Université Libre din Bruxelles, Belgia
Special Book Services, principal distribuitor de materiale de predare a limbilor străine în Brazilia
The Stony Brook School, Școală-colegiu independentă de pregătire situat în Stony Brook, pe malul de nord a Long Island, New York
Strathmore Business School, Școala de afaceri de la Universitatea Strathmore, Kenya
St Birinus School, în Didcot, Oxfordshire
Stoneleigh-Burnham School, Școală de fete independentă în Greenfield, Massachusetts

Transport
SBS Transit, un conglomerat major de transport în Singapore
Select Bus Service, autobuz de tranzit rapid în New York City
Singapore Bus Service, fostă denumire a Comfort DelGro Corporation Limited, un operator de transport public în Singapore
Saginaw Bay Southern Railway

IT
SBS Technologies, o companie care dezvoltă hardware embedded
Siemens Business Services, acum Siemens IT Solutions and Services, o filială a Siemens AG - vezi Forte
Microsoft Small Business Server, acum Windows Small Business Server, o suită de servere integrate de la Microsoft proiectată pentru infrastructura de rețea de funcționare ale întreprinderilor mici și mijlocii
 Jive SBS, Jive Software Social Business Software (fostă Clearspace)

Muzică
Sky Blue Sky, un album de rock american al trupei Wilco
„Sunday Bloody Sunday”, un cântec al formației rock irlandeze U2
 Sabbath Bloody Sabbath, un album al trupei engleze de heavy metal Black Sabbath

Știință și medicină
Save British Science, fostă denumire a Campanie pentru Știință și Inginerie
Sindromul bebelușului scuturat, o formă de abuz asupra copiilor
Sindromul de intestin scurt, o boală de intestine
Sindromul somnului de frumusețe, o tulburare neurologică
Sick building syndrome, o boală asociată cu un loc de muncă
Stimulated Brillouin scattering, efect prin care lumina într-un mediu (cum ar fi apa sau un cristal) interacționează, având loc variații ale densității și modificări de cale
Styrene Butadiene Styren, un fel de plastic
Comportament sexual în somn, Sleep sex sau Sex-somnia,  comportament sexual care apare în timpul somnului

Sport
SBS Championship, primul eveniment al sezonului PGA Tour, jucat în Hawaii și sponsorizat de către Seoul Broadcasting System
SBS Invitational, un turneu de golf amator jucat în Invercargill, Noua Zeelandă și sponsorizat de SBS Bank
Parte către parte elemente de patinaj în echipă
Social Boston Sports

Altele
Satellite Business Systems, o companie fondată de IBM, Aetna, Comsat, și, mai târziu, achiziționată de MCI care au oferit comunicații de afaceri orientate spre satelit prin intermediul flotei sale SBS de sateliți geosincronă
Short barrel shotgun
Silver Bauhinia Star, an honour in Hong Kong
 Slam Bolt Scrappers,  joc video PlayStation Network din 2011
 Society for Biomolecular Sciences, o organizație internațională non-profit științifică dedicată descoperirii de droguri și discipline conexe acesteia, cu sediul în Danbury, Connecticut, Statele Unite ale Americii
Solide decolorat sulfat or Solide albite bord, un grad carton
Southall Black Sisters, o organizație de femei din Asia și Africa-Caraibe de la Londra
Southampton Boat Show, un spectacol barca în Southampton